Zbrodnia i kara – powieść Fiodora Dostojewskiego

Filmy 
 Zbrodnia i kara – francuski film z 1935 roku
 Zbrodnia i kara – radziecki film z 1970 roku
 Zbrodnia i kara – amerykańsko-węgierski film z 1998 roku
 Zbrodnia i kara – polski film animowany z 2000 roku w reżyserii Piotra Dumały
 Zbrodnia i kara – polsko-rosyjsko-amerykański film z 2002 roku
 Zbrodnia i kara – spektakl Teatru Telewizji w reżyserii Andrzeja Wajdy z 1987 roku